Der Name Stono bezeichnet:
Stono (Volk), Stamm der Cusabo-Indianer in South Carolina
Stono River, Gezeitenkanal in South Carolina
Stono-Aufstand, Sklavenaufstand am Stono River im Jahre 1739